Aleksandr Shchanitsyn (Ivanovo, 2 de dezembro de 1984) é um futebolista profissional russo, meia, milita no FC Ural Sverdlovskaya Oblast.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik
Naturais de Ivanovo